Le SMITTY, la version de SMIT en mode texte.
 Smitty, un rappeur américain.
 Smitty, un comics strip américain.
 Smitty, un policier dans la série animée futurama.